Сыздыкова — казахская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Сыздыкова, Бахыт Ахметовна (род. 1974) — казахстанский общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва.
 Сыздыкова, Рабига Галиевна (1924—2020) — советский и казахстанский тюрколог, академик НАН Казахстана.
 Сыздыкова, Эльмира Ануарбековна (род. 1992) — казахстанская спортсменка, борец вольного стиля, мастер спорта международного класса.